Hernando de Soto est un nom porté par :

 Hernando de Soto (1500-1542), conquistador et explorateur espagnol.
 Hernando de Soto (1941- ), économiste et homme politique péruvien.